Haraszti János (1924–2007) állatorvos, egyetemi tanár
 Haraszti János (1953–2017) labdarúgó, edző